Królewska Akademia Bajek (ang. Regal Academy, 2016-2018) – włoski serial animowany stworzony przez Iginio Straffi  (twórcę serialu Klub Winx) i Joanne Lee oraz wyprodukowany przez Rainbow S.r.l. i Rai Fiction.

Premiera serialu odbyła się we Włoszech 21 maja 2016 na włoskim kanale Rai Yoyo. Trzy miesiące później serial pojawił się 13 sierpnia 2016 na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce serial zadebiutował 14 listopada 2016 na antenie Nickelodeon Polska.

Fabuła 
Serial opisuje historię nastoletniej dziewczyny Rose, która trafia do nowego liceum – Królewskiej Akademii Bajek i rozpoczyna nową naukę. Szkołą zarządzają najbardziej znane baśniowe rodziny. Rezolutna blondynka musi zmierzyć i odnaleźć się w tym nowym, wyjątkowym dla niej świecie.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Studio Start International Polska
Reżyseria: Anna Apostolakis
Dialogi polskie: Anna Niedźwiecka
Dźwięk i montaż: Janusz Tokarzewski
Kierownik produkcji: Dorota Nyczek
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Udział wzięli:
 Natalia Jankiewicz – Rose Kopciuszek
 Karolina Bacia – Astoria Roszpunka
 Marta Dobecka – Joy Ropuch
 Karol Osentowski – Hawk Śnieżka
 Mateusz Weber – Travis Bestia
 Marta Dylewska – Vicky
W pozostałych rolach:
 Katarzyna Tatarak – Klara, mama Rose
 Przemysław Glapiński – Dave, tata Rose
 Janusz Wituch – 
 smok,
 Merlin (odc. 29, 39, 44)
 Elżbieta Gaertner – profesor Śnieżka
 Miriam Aleksandrowicz – dyrektorka Kopciuszek
 Zbigniew Konopka –
 Ropuch,
 profesor Wolfram (odc. 4),
 Mroczny smok (odc. 38)
 Jacek Król – trener Bestia
 Ewa Kania – profesor Roszpunka
 Sebastian Machalski – Cyrus
 Joanna Pach-Żbikowska – Szeherezada
 Lidia Sadowa –
 smok Rose,
 Morska Wiedźma (odc. 41)
 Maksymilian Michasiów – koziołek #1 (odc. 6)
 Maksymilian Bogumił – koziołek #2 (odc. 6)
 Jarosław Domin – 
 stonoga (odc. 6),
 Książę z bajki (odc. 37),
 Leprekan (odc. 49)
 Julia Kołakowska-Bytner – Bea (odc. 7)
 Beata Jankowska-Tzimas –
 profesorka Bella (odc. 8),
 Ciasteczkowa Wiedźma (odc. 9)
 Józef Pawłowski – 
 Szajer (odc. 10),
 Lizander (odc. 34),
 Shaun Bestia (odc. 35, 37, 43, 45, 48, 50, 52)
 Aleksandra Radwan – LingLing (odc. 14, 16–19, 22–24, 26, 28-52)
 Anna Apostolakis – Zła Królowa (odc. 17)
 Beata Wyrąbkiewicz – Calineczka (odc. 19)
 Kamil Pruban – Melvin (odc. 21, 39, 44)
 Andrzej Gawroński – sir Jerzy (odc. 24)
 Anna Sztejner – Królowa Śniegu (odc. 27-33, 35, 38, 40-42, 44-45, 47-52)
 Agata Skórska – Kira (odc. 27-33, 35-52)
 Izabela Dąbrowska – Zła Królowa (odc. 29)
 Stefan Pawłowski – Jaś Fasola (odc. 31)
 Agata Paszkowska –
 Pinokia (odc. 32, 42, 49),
 Alicia (odc. 45)
 Katarzyna Łaska – Czerwony Kapturek (odc. 34, 49)
 Michał Podsiadło – Earl (odc. 37)
 Tomasz Grochoczyński – Sir Jerzy (odc. 38, 40)
 Miłosz Konkel – Jerzyk (odc. 38)
 Monika Wierzbicka – Merlina (odc. 39, 44)
 Agnieszka Fajlhauer – Sandra (odc. 39)
 Joanna Sokołowska – 
 Mała Syrenka (odc. 41),
 Fala (odc. 50-52)
 Beata Łuczak – Śpiąca Królewna (odc. 42)
 Paulina Komenda – Ambrozja (odc. 42)
 Damian Kulec – 
 Książę Liść (odc. 43),
 gwary
 Klementyna Umer – Calypso (odc. 44)
 Agnieszka Kunikowska – Dobra Wróżka Matka Chrzestna (odc. 47)
 Paweł Szczesny – Mikołaj (odc. 48)
 Magda Kusa – Alicja (odc. 51)
 Bartosz Martyna
 Mikołaj Klimek
 Otar Saralidze
 Jakub Świderski
i inni

Piosenki w wykonaniu: Katarzyny Owczarz i Adama Krylika oraz Pawła Kubata, Krzysztofa Pietrzaka i innych

Lektor:
 Andrzej Chudy (tytuł serialu i tyłówka),
 Anna Apostolakis (tytuły odcinków 1-26),
 Natalia Jankiewicz (tytuły odcinków 27-52)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Telewizyjne seriale fantasy
Włoskie telewizyjne seriale animowane